Stazione di Berlino-Gesundbrunnen – stazione ferroviaria di Berlino
 Stazione di Gesundbrunnen – stazione della metropolitana di Berlino